Il Campionato di calcio argentino 1915 fu vinto dal Racing Club. In seguito alla riunificazione tra "Asociación Argentina de Football" e "Federación Argentina de Football" il campionato venne allargato a 25 squadre.

Classifica finale

Spareggio

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1915
Campionato argentino di calcio